Saretschnoje () ist ein russischer Ortsname:
 Saretschnoje (Kaliningrad, Bagrationowsk), Siedlung im Rajon Bagrationowsk (Ramsen und Dopsattel (bis 1992: Oktjabrskoje), Kreis Königsberg (Samland) sowie Liepnicken (bis 1992: Ostrownoje), Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen)
 Saretschnoje, untergegangener Ort im Rajon Gwardeisk (Oberwalde, Kreis Wehlau, Ostpreußen)
 Saretschnoje (Kaliningrad, Krasnosnamensk), Siedlung im Rajon Krasnosnamensk (Tulpeningken (1938–46: Tulpeningen) und Woitekaten (1938–46: Osfurt), Kreis Pillkallen (Schloßberg), Ostpreußen)

Siehe auch:
 Saritschne (Begriffsklärung)

ru:Заречное